Alexis Michalik (né en 1982), comédien et metteur en scène franco-britannique ;
Jan Michalik (1948-2022), lutteur polonais ;
Ľubomír Michalík (né en 1983), footballeur slovaque ;
Marian Michalik (1947-1997), peintre polonais ;
Monika Michalik (née en 1980), lutteuse polonaise ;
Peter Michalík (né en 1990), joueur d'échecs slovaque.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme anglais
Patronyme polonais
Patronyme slovaque